Heelan est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Briga Heelan (née en 1987), actrice américaine
 (1868-1948), ecclésiastique catholique irlandais
 (1926-2015), prêtre et philosophe irlandais
 (20e siècle), parolier américain

Prénom
 (née en 1978), cavalière néo-zélandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme